Holger Rørdam er navnet på flere personer:

 Holger Rørdam (præst) (1830-1913) – dansk præst og kirkehistoriker (Holger Frederik Rørdam)
 Holger Rørdam (læge) (1863-1941) – dansk læge og politiker, medlem af Folketinget, søn af foregående